Кампи́на-Гра́нди () — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Параиба. Входит в экономико-статистический микрорегион Кампина-Гранди и городскую агломерацию Кампина-Гранди. Население составляет 371 060 человек на 2007 год и 402 912 человек на 2014 год. Занимает площадь 620,63 км². Плотность населения — 649,2 чел./км².

Покровителем города считается Богоматерь да-Консейсан.

Праздник города — 11 октября.

История 
Город Кампина Гранде возник как небольшая деревня, расположенная на берегу озера под названием Асуде Велью (Старое озеро). Жители были известны как тропейро,  что означало - странствующие торговцы, которые торговали такими товарами, как мясо, хлопчатобумажная одеждуа, кукурузная мука. Торговля шла в городах и деревнях, мимо которых они проезжали. Кампина-Гранди стала деревней (Вила-Нова-да-Раинья).  
Кампина-Гранде стала называться городом в 1790 году, когда он изменил свое название на де Вила-Нова-да-Раинья (Новая деревня королевы). В этот момент в городе также появилось официальное правительство, состоящее из городского совета и нотариальной конторы.
Хотя название городка изменилось, местные жители продолжали называть его Кампина-Гранде. Однако в официальных документах использовалось только имя de Vila Nova da Rainha.
С введением железной дороги эта крошечная деревня превратилась в шумный город. В начале 20 века Кампина-Гранди называли «Бразильским Ливерпулем» из-за многочисленных хлопковых плантаций и фабрик. В то время это был второй по величине производитель хлопка в мире. Развитие города стимулировалось ростом региональной хлопковой промышленности, которая предпочитала поставлять свою продукцию через Кампина-Гранде. Хлопок белый и цветной выращивается в этом штате и поныне.
Сегодня город в центре северо-востока Бразилии стал также центром высоких технологий.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 2.222.988.000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 5.910,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,721 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Кампина-Гранде как Техцентр 
Американский журнал Newsweek выбрал в апреле 2001 года девять известных городов мира, представляющих новую модель Технологического центра. Бразилия в списке представлена Кампиной-Гранде, единственный город, выбранный в Латинской Америке. В 2003 году город назвали «бразильской Силиконовой долиной», благодаря, помимо высоких технологий, исследованиям экологически чистого цветного хлопка.
Согласно журналу, причиной успеха стал Федеральный университет Параиба, кампус II (который в 2002 году стал Федеральным университетом Кампина-Гранди). С 1967 года, когда ученые получили поддержку для покупки первого компьютера на Северо-востоке страны, базового компьютера IBM за 500 000 долларов, там была создана традиция в области вычислительной техники, которая теперь признана во всем мире. 
Кампина-Гранде имеет около семидесяти шести компаний-производителей программного обеспечения, которые представляют более 500 человек с высшим образованием, зарабатывающих в общей сложности 25 миллионов реалов в год, что составляет 20% от общего дохода муниципалитета. Однако в настоящее время и другие города: г. Флорианополис на юге страны и  Кампинас, современный город, расположенный около Сан-Паулу - выделяются также как национальные центры технологических инноваций.

Музеи 
Кампина Гранде имеет двенадцать музеев, где хранятся культурные коллекции, собранные в Кампина Гранде, в штате и по всей Бразилии. 

Историко-географический музей Кампина Гранде - расположен в центре города.
Коллекция Историко-географического музея Кампина-Гранди посвящена историческому, социальному и культурному развитию Кампина-Гранди. Здесь представлены фотографии, статьи, карты, мебель, оружие, транспортные средства, ювелирные изделия, куклы и инструменты.

Музей естествознания.

Музей искусств Ассиса Шатобриана: в настоящее время состоит из 474 произведений искусства, где представлены различные художественные изделия, включая рисунки, картины, скульптуры, гравюры, коллажи и др. 
Собрание Ассиса Шатобриана, насчитывающее 120 работ, частично можно увидеть в Историческом здании Ректории в Федеральном Университете Параибы. Он расположен в Католе, в районе на юге города.

Музей Луиса Гонзага - посвящен популярному композитору, музыканту и певцу Луису Гонзага. Коллекция состоит из фотографий, записей, газет, воспоминаний о короле Баяна Луисе Гонзага. Музей расположен в Санта-Розе, районе на западной стороне города, но временно не работает.

Музей истории и технологии хлопка - расположен в традиционном районе Эстасао-Велья, в непосредственной близости от центра города.

Геологический Музей Федерального университета Параибы.

Кроме того:
Музей Полупустыни Северо-Востока Бразилии Федерального университета Параибы.
Музей Большого Сан-Жуан-ду-Мунду.
Музей спорта Плинио Лемос - расположен в районе Хосе Пинейро, восточная сторона.
Живой Музей Северо-Востока.
Музей народного искусства Парайбы - Museum of Popular Arts of Paraíba
(SESI).

Известные жители 
 Антониу Силва — боец MMA, победивший Фёдора Емельяненко;
 Халк — бразильский футболист, нападающий российского клуба «Зенит».

Галерея

Примечания